

Чинук — місто, штат Монтана
 Чинук — переписна місцевість, штат Вашингтон

Див. також 
 Чинук (вітер)